Апостольский экзархат в Венесуэле  () — апостольский экзархат Мелькитской католической церкви с центром в городе Каракас, Венесуэла. Апостольский экзархат распространяет свою юрисдикцию на всю территорию страны. Кафедральным собором епархии апостольского экзархата в Венесуэле является церковь святого Геогрия в городе Каракас.

История 
Иммиграция католиков-мелькитов в Венесуэлу из Сирии началась в начале XX века и особенно усилилась в годы между двумя мировыми войнами.

В 1957 году был назначен священник из монашеского ордена «Общество миссионеров святого Павла» для работы среди мелькитов в Венесуэле.

19 февраля 1990 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Quo longius», которой учредил апостольский экзархат в Венесуэле для верующих Мелькитской католической церкви.

Ординарии апостольского экзархата 
 епископ Boutros (Pierre) Raï B.A. (19.02.1990 — 7.06.1994);
 епископ Georges Kahhalé Zouhaïraty B.A. (12.10.1995 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo longius

Ссылки 
  Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Венесуэлы
Епархии Мелькитской католической церкви